Министър-председатели на Република Сръбска от нейното създаване.

Външни препратки 
 Официален сайт на правителството